Cahokia, jedno od vodećih plemena u Illinoisu,
 Cahokia, Illinois, grad u SAD-u
 Cahokia Mounds, najveće naselje misisipijske kulture, ime dobio po plemenu i najvećem umjetnom zemljanom humku (mound) u SAD-u